U/20-Verdensmesterskabet i atletik eller Ungdomsverdensmesterskabet i atletik er en sportskonkurence for atleter under 19 år, i atletik. 

Konkurrencerne blev lanceret som IAAF Junior-Verdensmesterskaberne i Atletik in 1986 og blev omdøbt til U/20-VM i atletik i november 2015. 

Siden 1986, er U/20-VM blevet afholdt hvert andet år, med undtagelse af 2020, arrangeret af IAAF.

Værtsbyer

Eksterne henvisninger 

 Officiele U/20-VM i atletik hjemmeside
 Resultater 1986 til 2021
 List of medallists at gbrathletics.com

 
VM i atletik
Etableret i 1986